Chishima – antica provincia del Giappone
 Chishima – incrociatore della Marina imperiale giapponese